Список включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие в 2010 году первое место в хит-параде Official Cyta, составляемом отделением Международной федерации производителей фонограмм в Греции.

Ссылки 
 Архив хит-парада

2010
Греция